Boel har flere betydninger:
 Boel (kvindenavn) afledt af Bodil.
 Boel er et efternavn, der stammer fra det gamle danske bol. Kendte personer med navnet:
 Hanne Boel, dansk sanger.
 Jeanne Boel, dansk skuespiller.
 Mariann Fischer Boel, dansk politiker og EU's landbrugskommissær.
 Boel (jordenhed)